

Carriera

Club 
Il 14 ottobre 2018 viene acquistato a titolo definitivo dalla squadra bulgara del .

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calciatori della Nazionale macedone